Cassis de Dijon kan avse:
Crème de cassis – en likör som produceras i Dijon, Frankrike
Cassis de Dijon (dom) – en av EG-domstolen avkunnad dom om alkoholförsäljning

de:Cassis de Dijon
en:Cassis de Dijon